Dorfmann, y Dorfman:
 (Vladimiro) Ariel Dorfman (Zelicovich) (* 1942, Buenos Aires)
 David (Benjamin Douglas) Dorfman (* 1993, Los Ángeles), un actor estadounidense.
 La enfermedad de Rosai-Dorfman